Desert Strike ist der Name:

 Einer Operation der US-Streitkräfte von 1996 gegen den Irak, siehe Operation Desert Strike
 Eines Videospiels, siehe Desert Strike: Return to the Gulf

en:Desert Strike